Сеницький Валеріян (1735–1808) — професор богословія, проповідник і письменник; доктор Віленської Академії (1768).
 Сеницька Лідія Еразмівна (дівоче прізвище — Волинцева; *1890?—†1973) — російська письменниця, поет, критик, перекладач.